Рафес Мойсей Григорович (1883—1942) — єврейський політичний діяч, один з керівників партії Бунд в Україні.
 Рафес Павло Михайлович (1903—1991) — радянський російський ентомолог, спеціаліст з лісової ентомології.

Також 
 21589 Рафес — астероїд головного поясу.